Dazkırı (district), een district van de Turkse provincie Afyonkarahisar
Dazkırı (stad), de hoofdplaats van het district